uitdrukking in taal: een combinatie van woorden waarmee, meestal indirect, een situatie wordt benoemd.
 expressie (wiskunde)
 uitdrukkingskracht, het zich uiten
 expressie (programmeren)
 genexpressie
 expressie in het onderwijs

Zie ook 
 expressionisme
 Microsoft Expression Web, een wysiwyg-HTML-editor en websitebeheerprogramma van Microsoft voor Windows
 Expressions (Don Williams), muziekalbum van de Amerikaanse countryzanger Don Williams